Кулаковський Артем Валерійович (* 2002) — український футболіст, півзахисник молодіжної команди полтавської «Ворскли».
 Кулаковський Віталій Дмитрович — радянський футболіст. Захисник, грав, зокрема за «Шахтар» (Донецьк), майстер спорту СРСР.
 Кулаковський Віталій Михайлович — український письменник.
 Кулаковський Лев Володимирович — радянський музикознавець, фольклорист.
 Кулаковський Олег Анатолійович (1982—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кулаковський Сергій Аркадійович (* 1970) — радянський і український футболіст, що грав на позиції нападника.
 Кулаковський Юліан Андрійович — український історик, археолог.